XXI Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин прошёл в Ворошиловграде по круговой  системе. В нём приняли участие 18 спортсменов. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение. 

Трое спортсменов — Анатолий Гантварг, Андрис Андрейко и Александр Могилянский набрали по 11½ очков.
За звание чемпиона страны был проведён дополнительный матч. По его итогам чемпионом страны стал Андрис Андрейко. Второе место у Анатолия Гантварга, третье место у Александра Могилянского.

Итоговое положение

Дополнительный матч

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте KNDB

Мужчины 1975
Спортивные соревнования в Луганске
1975 год в шашках